Тор Фольке Рене Нильссон (; , , Швеция — , , Швеция) — шведский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Швеции (1947, 1949)

Биография 

Начал заниматься борьбой в подростковом возрасте, но возможный расцвет борца пришёлся на военные годы, в которые не проводились международные соревнования. 

В 1947 году завоевал звание чемпиона Швеции. 

На Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне боролся в тяжёлом весе (свыше 87 килограммов) По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 9 борцов.

После четвёртого круга остался в числе трёх борцов на втором месте (проиграв Ахмету Киреччи во втором круге), в финальном круге участия не принимал. В зависимости от исхода встречи между Киреччи и итальянцем Фантони, мог получить и золотую медаль — в случае чистой или со счётом 3-0 победы Фантони. В случае победы Фантони со счётом 2-1 или при любой победе Киреччи, оставался на втором месте. Киреччи победил Фантони с счётом 3-0, и Нильссон получил серебряную медаль олимпийских игр. 

Умер в 1989 году.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Швеции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы тяжёлого веса